Chemillé (Maine-et-Loire)
 Chemillé-sur-Dême (Indre-et-Loire)
 Chemillé-sur-Indrois (Indre-et-Loire)

zie ook Chemilly